Nickelin bezeichnet:
 Nickelin (Legierung), eine Legierung aus Kupfer, Nickel und Mangan
 Nickelin (Mineral), ein Mineral aus Nickel und Arsen